Буньковщина () — посёлок в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Лобковичского сельсовета.

География 
Посёлок находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, вблизи государственной границы с Российской Федерацией, к западу от реки Сож, на расстоянии примерно 11 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 164 метра над уровнем моря. К западу от населённого пункта проходит республиканская автодорога .

Климат посёлка характеризуется как влажный континентальный (Dfb в классификации климатов Кёппена).

Население 
По данным переписи 2009 года, в посёлке проживало 24 человека.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района